Парламентские выборы прошли 14 июня 1987 и принесли победу Христианско-демократической партии.

Результаты выборов 
Результаты выборов в Палату депутатов.

Результаты выборов в Сенат.

Примечания 

Парламентские выборы в Италии
Италия
Выборы в Италии
События 14 июня
Июнь 1987 года
1987 год в Италии